

Substantif 
 Le fels est une subdivision monétaire tunisienne.

Patronyme 
 La famille Frisch de Fels, d'origine suédoise, compte parmi ses membres Edmond de Fels et Edmée de La Rochefoucauld.
 André de Fels (1890-1980) est un homme politique français.
 Étienne Fels (1900-1970) est un archéologue et archiviste-paléographe français.
 Florent Fels (1891-1977) est un journaliste et écrivain d’art français. 
 Hans Richard von Fels (1904-1983) est un médecin suisse faisant partie de la noble  famille von Fels. 
Laurent Fels est un écrivain luxembourgeois.
 Mathias Fels (1922-2009) est un galeriste français.

Toponyme 
 Fels, nom allemand de la commune luxembourgeoise de Larochette ;
 Fels am Wagram est une commune autrichienne en Basse-Autriche.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme